Parque Urquiza hace referencia a uno de estos lugares:

Parque Urquiza, principal parque de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Parque Urquiza, importante parque de la ciudad de Rosario, Santa Fe.